Камча́тка может означать:

Топоним 
 Камчатка — полуостров в северо-восточной части материка Евразия на территории России. Название Камчатка возможно происходит от заимствовании тюркского слова "кәмшат", что означает "выдра".

Реки 
 Камчатка — река на полуострове Камчатка.
 Камчатка — река, левый приток реки Чёрная (бассейн реки Кама).
 Камчатка — река, левый приток реки Уфа (бассейн реки Кама).

Населённые пункты 
 Камчатка — посёлок в Ичалковском районе Мордовии.
 Камчатка — хутор в составе городского округа Новороссийск Краснодарского края.
 Камчатка — деревня в Новосёловском районе Красноярского края.
 Камчатка — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Камчатка — деревня в Крутинском районе Омской области.
 Камчатка — деревня в Гавриловском районе Тамбовской области, в 2011 г. включена в состав села Анненка.
 Камчатка — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

Организации 
 «Камчатка» — государственная телекомпания, вещающая в Петропавловске-Камчатском и Камчатском крае.
 «Камчатка» — котельная в доме № 15 по улице Блохина в Санкт-Петербурге, где работал Виктор Цой.

Корабли и суда 
 «Камчатка» — парусный шлюп Российского императорского флота, в 1817—1819 годах совершил географическую экспедицию в северную часть Тихого океана.
 «Камчатка» — 4-пушечный бриг типа «Александр» Российского императорского флота, нёс службу в 1829—1841 годах, в том числе на Тихом океане. Разбился у Большерецка во время шторма 20.09.1841, команда спаслась.
 «Камчатка» — пароходо-фрегат Российского императорского флота, нёс службу на Балтике в 1840—1867 годах.
 «Камчатка» — транспортный пароход Балтийского флота и Сибирской военной флотилии Российского императорского флота.  Работал на Дальневосточных линиях в 1881—1886 годах.
 «Камчатка» — плавучая мастерская ВМФ Российской империи (1904—1905), потоплена в Цусимском сражении.
 «Камчатка» — пароход типа Laker, построенный в 1919 году и выкупленный в США зимой 1928 года. В годы Великой Отечественной войны участвовал в конвоях PQ / QP, позже переоборудован в плавучий крабоконсервный завод. Исключён из реестров в 1950-х годах.
 «Камчатка» — большой разведывательный корабль (БРЗК) проекта 10221.

Разное 
 «Камчатка» () — художественный фильм (Аргентина, Испания, 2002 год) по одноимённому роману.
 «Камчатка» — шутливое название задних рядов парт в школах.
 «Камчатка» — одна из песен Виктора Цоя.
 Камчатка — одно из названий ткани дамаста.

См. также 
 Камчатский край
 Камчатская область
 Камчатский полуостров
 Камчатский залив